Das Butlins Grand Masters 1982 war ein von der British Darts Organisation (BDO) organisiertes, zweitägiges Dartsturnier, das im King’s Cabaret Theatre von Birmingham (England) ausgetragen wurde. Im Finale besiegte der englische Titelverteidiger Eric Bristow seinen Landsmann Cliff Lazarenko.

Turnierplan

Weblinks 
 Butlins Grand Masters 1982. In: mastercaller.com, abgerufen am 7. Januar 2023.
 1982 Butlins Grand Masters. In: dartsdatabase.co.uk, abgerufen am 7. Januar 2023.

1982
Dartveranstaltung 1982